Красу́цька — польське прізвище
 
 Красуцька Ганна (* 1995) — українська легкоатлетка; стрибунка потрійним.
 Почапська Оксана Іванівна (1983) — українська поетеса
 Красуцька Ірина — лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя

Див. також 

 Красуцький

Польські прізвища